DCW steht für:
 DCW Software, Softwareunternehmen von Claus Wellenreuther, 2004 mit der Steeb Anwendungssysteme GmbH zusammengeführt
 Bahnhof Coswig (b Dresden) (DS100-Code)

Abkürzung